Го́ри может означать:

Фамилия 
 Гори, Алимами (род. 1996) — французский футболист, нападающий.
 Гори, Альберто (1889—1970) — патриарх Иерусалима латинского обряда.
 Гори, Антонио Франческо (1691—1757) — итальянский священник, археолог и историк искусства.
 Гори, Дайсукэ (1952—2010) — сэйю, рассказчик и актёр из Кото.
 Гори, Доминик Ли Падвилл (род. 1957) — американский астронавт.
 Гори, Серджо (род. 1946) — итальянский футболист, нападающий.
 Гори, Эдвард (1925—2000) — американский писатель и художник.

Географические названия 
 Гори — город в восточной Грузии, центр края Шида-Картли и центр одноимённого муниципалитета.
 Гори — средневековая крепость в городе Гори.
 Гори — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Гори — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания (Российская Федерация).

Другое 
  — грузинский футбольный клуб из города Гори.